IEEE 802 e група стандарти на IEEE относно локални и MAN мрежи. Услугите и протоколите дефинирани в IEEE 802 се отнасят за първите два слоя (канален слой и физически слой) на седем-слойния OSI модел. IEEE 802 разделя каналния слой (Data Link Layer) на OSI модела на два подслоя Logical Link Control (LLC) и Media Access Control (MAC).

Фамилията стандарти IEEE 802 се поддържа от IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee (LMSC). Най-често използваните стандарти са за фамилията Ethernet, Token Ring, Wireless LAN, Bridging и Virtual Bridged LANs. Отделна работна група разглежда всяка от тези области.

Работни групи

Външни препратки 
  Официален сайт на комисията
  IEEE 802 стандарти

Мрежови стандарти